West Jefferson (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama.
 West Jefferson (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 West Jefferson (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.